Landing ist

ein Familienname:
 Ed Landing (* 1949), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe

ein Ortsname:
 Landing (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern

Sonstiges:
 Landing Cove, Bucht von Moe Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 The Landing, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika